Токтоналы Сейталиев (; ) — советский и киргизский оперный певец (лирический тенор), педагог; народный артист СССР (1984).

Биография 
Родился 3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловского района Чуйской области) в семье простых колхозников.

В 1956 году поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета им. А. Малдыбаева. С 1957 года — артист театрального хора.

В 1969 году окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы. Одновременно с учёбой в консерватории был солистом Камерного оркестра Казахского радио и телевидения.

С 1969 года — солист Киргизского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

В 1984 году пел на сцене Большого театра (Москва).

Выступал в концертах. В камерный репертуар, помимо оперных сцен и арий, входили песни и романсы киргизских, русских композиторов, в том числе «Гүл», «Эсимде» А. Огонбаева, «Соловьи России» В. Левашова, «Жалыныңа күйгөмүн» М. Абдраева и др.

Гастролировал на сценах восемнадцати стран мира.

С 1971 года вёл преподавательскую деятельность: работал во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище им. М. Куренкеева (ныне Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева), затем в Кыргызском институте искусств им. Б. Бейшеналиевой, а с 1995 года по день смерти — в Кыргызской национальной консерватории (профессор).

Скончался 24 февраля 2021 года на 84-м году жизни в Кыргызстане. Похоронили оперного певца 26 февраля 2021 года в Бишкеке на Ала-Арчинском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Киргизской ССР (1972)
 Народный артист Киргизской ССР (1974)
 Народный артист СССР (1984)
 Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1982)
 Лауреат Международных конкурсов оперных певцов ()
 Почётный профессор Казахской государственной консерватории имени Курмангазы

Партии 

 Фауст — «Мефистофель» А. Бойто
 Фауст — «Фауст» Ш. Гуно
 Эмиль — «Июньская ночь» П. Хаджиева
 Кульчоро, Акун-зан — «Айчурек» В. Власовыа, В. Фере и А. Малдыбаева
 Керимбай — «Токтогул» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
 Сыргак — «Манас» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
 Кузнецов — «Алтын кыз» В. Власова и В. Фере
 Тойтук — «Бойдоктор» А. Аманбаева
 Канат — «Перед бурей» М. Абдраева
 Альфред — «Травиата» Дж. Верди
 Ленский — «Евгений Онегин» П. Чайковского
 Пинкертон — «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини
 Юродивый — «Борис Годунов» М. Мусоргского
 Дон Карлос — Дон Карлос Дж. Верди
 Герцог — «Риголетто» Дж. Верди.
 Неморино — «Любовный напиток» Г. Доницетти

Примечания 

Выпускники Казахской консерватории
Персоналии:Киргизский театр оперы и балета
Преподаватели Фрунзенского музыкально-хореографического училища им. М. Куренкеева
Преподаватели Кыргызской консерватории
Преподаватели Кыргызского института искусств им. Б. Бейшеналиевой
Академические музыканты Киргизии
Академические музыканты СССР
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Заслуженные артисты Киргизской ССР
Народные артисты Киргизской ССР
Похороненные на Ала-Арчинском кладбище